Hennert ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Hennert (1733–1813), Mathematiker 
 Karl Wilhelm Hennert (1739–1800), deutscher Forstmann